Спытигнев:

 Спытигнев I — чешский князь в 894 — 915 гг.
 Спытигнев II (1031—1061) — князь Моравии 1049—1054 гг. и князь Чехии с 1055 г. из династии Пржемысловичей.